Golubovići est un toponyme qui peut désigner :
 Golubovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie ;
 Golubovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Velika Kladuša, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.